Baudouin VI est un nom porté par plusieurs souverains et grands seigneurs européens. 
Le prénom Baudouin fut un prénom dynastique dans deux régions : en Flandre et dans les régions voisines et dans les États latins d'Orient.

 Baudouin VI (v.1030-1070), comte de Flandre (1067-1070) et comte de Hainaut (1051-1070) sous le nom de Baudouin I de Hainaut
 Baudouin VI (1171 - 1205 ou 1206), comte de Flandre de 1194 à 1205 et comte de Hainaut de 1195 à 1205. Il fut également empereur de Constantinople de 1204 à 1205 sous le nom de Baudouin I
Homonymie dynastique